Étaules je název dvou obcí ve Francii.

 Étaules (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Étaules (Côte-d'Or) – obec v departementu Côte-d'Or

Podobný název:

 Étaule – obec v departementu Yonne